Con Wachet auf, ruft uns die Stimme ci si riferisce:

 Wachet auf, ruft uns die Stimme –  antico inno luterano
 Wachet auf, ruft uns die Stimme –  cantata BWV 140 di Johann Sebastian Bach
 Wachet auf, ruft uns die Stimme –  preludio corale BWV 645 di Johann Sebastian Bach
 Wachet auf, ruft uns die Stimme –  cantata BuxWV 101 di Dietrich Buxtehude